Arthur Woolf (1766-1837), Brits ingenieur en uitvinder
 Ben Woolf (1980-2015), Amerikaans acteur en dwerg
 Leonard Woolf (1880-1969), Brits schrijver
 Virginia Woolf (1882-1941), Brits schrijfster en feminist